Сезон 1920/21 — 11-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 10-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. В этом сезоне клуб выиграл первый трофей в своей истории, став обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый класс.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1920/21 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1920/21 на сайте AustriaSoccer.at

1920/1921
Винер Аматёр